Qiqi peut désigner:

Personnalité 
 Rong Qiqi, héros mythologique chinois.
 Qiqi Chen, actrice du film The Sword (1980).
 Yuan Qiqi (1995-), athlète chinoise.

Zoologie 
 Patu qiqi, espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Symphytognathidae.